Pëtr Arkad'evič Stolypin – politico russo
 Governo Stolypin – governo dell'Impero russo, guidato da Pëtr Stolypin